Галайты́ () — село в Ножай-Юртовском районе Чеченской Республики. Административный центр Галайтинского сельского поселения.

География 
Село расположено у границы Чечни с Дагестаном, на правом берегу реки Аксай, в 14 км к северо-западу от районного центра — Ножай-Юрт, в 77 км к юго-западу от города Грозный и в 18 км к юго-западу от Хасавюрта.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Тухчар, на северо-востоке — село Гамиях, на востоке — сёла Зориотар и Барчхойотар, на юго-востоке — сёла Банайюрт и Ямансу, на юге — Замай-Юрт, на юго-западе — село Мескеты и на северо-западе — село Ишхой-Юрт.

История 
В местности Цинци-Берд, на северо-западной окраины села, у мощного обрыва на правом берегу реки Аксай, расположено Галйтинское городище. Восточная часть памятника возвышается на 50—70 м. Здесь, вероятно, была цитадель (150х80х70 м), от неё сохранились только отдельные камни, из которых, видимо, была выложена оборонительная стена. Керамика, собранная с поверхности городища, относится к раннему средневековью (черноглиняные черепки со стоящими или сильно перегнутыми венчиками, край которых часто украшен косыми вдавлениями; обломки чернолощенных мисок с венчиком загнутым внутрь; фрагменты крупных ручек овального сечения с врезами на внешней стороне.

С 1944 по 1958 года, в период депортации чеченцев и ингушей и упразднения Чечено-Ингушской АССР, село носило название — Новый Чиркей.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Ножай-Юртовского района